

Lieux ou communes 

 Sesa commune d’Espagne, dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon

Culture 

 Sesa (Culture indienne), un serpent de la mythologie de l'hindouisme

Personnalités et personnages 

 David Sesa joueur de football suisse
 Sesa 'Refumee connu sous le nom d Hérétique est un personnage de l'univers Halo

Voir aussi 

 Cap Sesa ou Capgemini société pour la gestion de l'entreprise et traitement de l'information
 SESA, nom abrégé de la Société d'études scientifiques de l'Aude